Бугазька коса — коса в Одеській області (Україна)
 Бугазька коса — коса в Краснодарському краї (Росія)